Sweeney Todd, personatge de ficció, protagonista d'una llegenda
 Sweeney Todd: el barber diabòlic del carrer Fleet (musical), musical de Stephen Sondheim de 1979 basat en la llegenda de Sweeney Todd
 Sweeney Todd: el barber diabòlic del carrer Fleet (pel·lícula), adaptació al cinema del musical, dirigida per Tim Burton el 2007